El término Kashtany (, plural de Каштан, "castaño")  puede referirse a:

Kashtany (Rusia), localidad del krai de Krasnodar.

/ 

Kashtany (Bajchisarái, Crimea), localidad del raión de Bajchisarái, en la República Autónoma de Crimea
Kashtany (Kirovske, Crimea), localidad del raión de Kirovske, en la República Autónoma de Crimea